Frobenius steht für:

 Frobenius (Familie), fränkisch-thüringische und schweizerische Verleger-, Gelehrten- und Beamtenfamilie
 Frobenius AG, Schweizer Druckerei und Verlag
 Frobenius Orgelbyggeri, dänisches Orgelbauunternehmen

Frobenius ist der Familienname folgender Personen:
 August Sigmund Frobenius († 1741), deutscher Chemiker
 Else Frobenius (1875–1952), deutschbaltische Journalistin und Lobbyistin
 Ferdinand Georg Frobenius (1849–1917) deutscher Mathematiker

 Leo Frobenius (1873–1938), deutscher Ethnologe 
 Nikolaj Frobenius (* 1965), norwegischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Wolf Frobenius (1940–2011), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Frobenius-Expedition
 Frobenius-Gymnasium Hammelburg
 Frobenius-Institut
 Frobeniushomomorphismus
 Frobenius-Methode
 Frobeniusnorm
 Frobenius-Normalform
 Frobenius-Skalarprodukt